Саэки может означать:

Топонимы 
 Саэки — район города Хиросима.

Персоналии 
 Саэки, Кадзуми (род. 1959) — японский писатель.
 Саэки, Михо (род. 1976) — японская теннисистка.